Бедла́м ( от ) — госпиталь святой Марии Вифлеемской, психиатрическая больница в Лондоне. В переносном смысле слово «бедлам» означает хаос и безумие. Термин также имеет следующие значения:

Фильмы 
 «Бедлам» () — американский фильм ужасов продюсера Вэла Льютона и режиссёра Марка Робсона, вышедший на экраны в 1946 году.
 «Бедлам» () — британский кинофильм 1993 года режиссёра Вадима Жана.

Другое 
 Bedlam — серия комиксов.

См. также 
 Куб Бедлама